Peiker ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Peiker (* 1943), deutscher Schauspieler

Peiker steht für:

 Peiker Acustic, Hersteller von Mikrofonen, Lautsprechern, Handapparaten für Funk und Mobiltelefonie und Freisprecheinrichtungen